BDR steht für:
 Baudet Donon Roussel, ehemaliger französischer Lokomotiv- und Verkehrstechnikhersteller 
 Bayern Digital Radio, Netzbetreiber für DAB+ im Bundesland Bayern
 Bengal Dooars Railway, frühere Eisenbahngesellschaft in Indien
 Benzindruckregler, auch Systemdruckregler genannt,  Bauteil von Ottomotoren mit Kraftstoffeinspritzung 
 Blue Danube Radio, ehemaliges englischsprachiges Radioprogramm des ORF
 Bund Deutscher Radfahrer
 Bund Deutscher Rechtspfleger
 Bundesdruckerei, produziert und bietet Dokumente und Geräte für die sichere Identifikation und bietet entsprechende Dienstleistungen an
 Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister
 Sikorsky Memorial Airport (IATA-Code), Flughafen von Bridgeport (Connecticut), Connecticut

BD-R steht für:
 BD-R, einmalig beschreibbarer Datenträger, der auf der Blu-ray-Technik basiert

bdr steht für:
 West Coast Bajau (ISO-639-3-Code), eine der Sama-Bajau-Sprachen

Abkürzung